Куверт:

 Куверт (сервировка) — полный столовый прибор.
 Куверт — (устар.) конверт.